Дмитрий Певницкий:
 Певницкий, Дмитрий Иванович (1825—1887) — русский архитектор, автор гражданских и церковных зданий в Архангельске и Москве.
 Певницкий, Дмитрий Фёдорович (1828—1914) — священнослужитель Русской православной церкви (протоиерей).